Louhivuori est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1981), drummer de jazz finlandais
Oskari Wilho Louhivuori (1884-1953), chancelier d'université et homme politique finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois